Хозяин усадьбы Кырбоя ( — первый роман классика эстонской литературы Антона Хансена Таммсааре. Впервые опубликован в 1922 году таллинским издательством «Maa» (Земля/родина). Переведён на немецкий, финский, венгерский и другие европейские языки. Перевод на русский язык Ольги Наэль был издан в 1968 году издательством «Художественная литература», а также издательством «Ээсти раамат» (Eesti Raamat) в 1982 году.

Критика 
Фридеберт Туглас назвал роман лучшей книгой 1922 года. По мнению Хелене Сиймискер, это «первый роман Таммсааре, где писатель сумел добиться присущих и „Юдифи“ пленительной живости, пластичности и яркости художественных образов».

Экранизации и театральные постановки 
 «Хозяин усадьбы Кырбоя» — драма, 1937 год. Режиссёр-постановщик Андрес Сярев.
 «Хозяин усадьбы Кырбоя» — игровой фильм, 1979 год. Режиссёр Лейда Лайус.
 «Хозяйка Кырбоя» — спектакль, 2016 год. Режиссёр-постановщик Валло Кирс.

Примечания 

Романы 1922 года
Литература на эстонском языке